Александр Акиньшин:
 Акиньшин, Александр Васильевич (1921—2007) — полный кавалер ордена Славы.
 Акиньшин, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский историк.